Bastert steht für:

 Bastert-Werke, ehemaliger deutscher Hersteller von Nähmaschinen, Kleinmotorrädern und Fahrrädern in Bielefeld

Bastert ist der Familienname folgender Personen:

 Alla Bastert-Tkachenko (* 1974), russische Profitänzerin
 Bernd Bastert (* 1958), deutscher germanistischer Mediävist
 Dirk Bastert (* 1970), deutscher Profitänzer
 Gunther Bastert (* 1939), deutscher Gynäkologe, Geburtshelfer und Onkologe
 Nicolaas Bastert (1854–1939), niederländischer Landschaftsmaler